3-й Чемпионат мира по Маунтинбайк-марафону (2005 UCI Mountain Bike Marathon World Championships) был проведён 20 августа 2005 года в норвежском городе Лиллехаммер.

Мужчины 

Время старта:
Дистанция: км

Женщины 

Время старта:
Дистанция: км

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Сайт организаторов
 Результаты на официальном сайте UCI (мужчины)  Архивировано
 Результаты на официальном сайте UCI (женщины)  Архивировано
 Результаты на сайте cyclingnews.com Архивировано

2005 год в велоспорте
Чемпионаты мира в Норвегии
События 20 августа
Август 2005 года
2005 год в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Лиллехаммере